Helong (miasto)
 Helong (lud)
 język helong